Csongrádi Batsányi János Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium – középiskola Csongrádon
 Batsányi János Gimnázium és Kollégium – középiskola Tapolcán